Рома́н Ма́ркович Бае́вский (3 августа 1928, Днепропетровск, УССР — 31 мая 2020, Москва, Россия)
— советский и российский учёный, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Государственного научного центра РФ — Института медико-биологических проблем РАН, академик Международной академии информатизации, член-корреспондент Международной академии астронавтики, член Европейского общества неинвазивной кардиодинамики, член редколлегии журналов «Функциональная диагностика», «Донозология», «Cardiometry». За участие в космических исследованиях на кораблях «Восток» и на орбитальной станции «МИР»  был награждён орденами Красной Звезды и «Знак Почёта»; за проведение научных исследований на Международной космической станции награждён рядом медалей Российской федерации космонавтики, в том числе медалью им. Ю. А. Гагарина   .

Р. М. Баевский известен как один из ведущих специалистов в области космической кардиологии и по методологии физиологических измерений в космосе. Он принимал непосредственное участие в подготовке и медицинском обеспечении первых космических полётов животных и человека. Большое внимание в своей в научной деятельности Р. М. Баевский уделял развитию учения о здоровье. Используя опыт исследования космонавтов, он разработал принципиально новый подход к оценке состояний, пограничных между нормой и патологией (донозологическая диагностика), который получил широкое признание.

Р. М. Баевский является автором и соавтором более 500 научных работ, включая 18 монографий, 14 патентов.

Биография 
С 1946 по 1951 г. учился в Свердловском медицинском институте, где и подготовил свою первую научную работу, посвящённую применению электрокардиографии для раздельной оценки функционального состояния левых и правых отделов сердца. В 1951 г. был призван в армию и поступил на военно-медицинский факультет Саратовского медицинского института, который окончил с отличием в 1952 г..

Затем работал на Дальнем Востоке и о. Сахалин в авиационных частях, где создал портативный баллистокардиограф для исследования лётчиков до и после полётов непосредственно на аэродроме.

В 1957 г. он поступил в адъюнктуру Военно-медицинской академии в Ленинграде, которую закончил в 1959 г. с защитой кандидатской диссертации.  

В 1959 году в чине капитана медицинской службы был назначен младшим научным сотрудником в Институт Космической Медицины, где занимался подготовкой научной аппаратуры для исследования животных в полёте на 3-м искусственном спутнике Земли.

С марта 1964 г. Баевский работал в Институте медико-биологических проблем, где он в том же году организовал лабораторию медицинской кибернетики, в которой проводятся работы над развитием метода математического анализа сердечного ритма, впервые использованного вовремя полётов на кораблях «Восток» и «Восход». В 1964 году проводится экспериментальная операция пересадки сердца (у собак), которая выявила важные закономерности: наличие двухконтурного управления сердечным ритмом — автономного контура нервной регуляции через парасимпатическую систему и центрального контура нейрогуморальной регуляции через симпатический отдел вегетативной нервной системы. В 60-е годы им был предложен метод анализа вариабельности ритма сердца (ВСР) для изучения вегетативной регуляции кровообращения в условиях космического полета. 

В основу докторской диссертации Р. М. Баевского легла разработка физиологических методов для использования на борту космических аппаратов, а в 1965 г. выпускается монография, посвященная данной теме «Физиологические методы в космонавтике».

В 1966 г. в Москве под руководством академика , и доктора медицинских наук  была организована первая конференции по математическому анализу сердечного ритма.

В последующие годы Баевский продолжал заниматься развитием космической кардиологии и, в частности, комплексных исследований адаптации сердечно-сосудистой системы к условиям длительной невесомости. Под руководством Баевского в конце 1970-х и начале 1980-х годов на орбитальных станциях «Салют» и «Мир» были впервые использованы такие методы как динамическая электрокардиография, баллистокардиография, сейсмокардиография, а также метода бесконтактной баллистокардиографии для медицинского контроля за космонавтами в ночное время суток.. Начиная с 2000-х, годов под его руководством осуществляются исследования вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем на Международной космической станции. С 2007 по 2012 гг. у всех Российских членов экипажей ежемесячно проводились эксперименты «Пневмокард» и «Сонокард».

Работы, патенты 
Р. М. Баевским были впервые в космосе проведены исследования координации движений при письме и ручная динамография у экипажа корабля «Восход-1».  стоял у истоков космической телемедицины, организовав в начале 60-х годов первый центр приема медицинской телеметрической информации. Под руководством профессора Р. М. Баевского на орбитальных станциях «Салют» и «Мир» впервые в мире были проведены 24-х часовые записи электрокардиограммы (Холтеровское мониторирование) и выполнено несколько серий баллистокардиографических исследований..

Считается, что в СССР наиболее существенный вклад в изучение ВСР внесли  и . Так, концепция о системе кровообращения как индикаторе адаптационной деятельности организма, сформулированная В. В. Париным в  была углублённо разработана Р. И. Баевским, который использовал математический анализ ритма сердца, регистрируемых в условиях стресса. Разработанная  методика позволяет проводить оперативную динамическую оценку степени напряжённости регуляторных механизмов человеческого организма в условиях стрессовых нагрузок. В 1998 г. — под руководством Баевского изобретён отечественный прибор для анализа ВСР «Варикард». Баевский является автором ряда статей, опубликованных в научных журналах по проблемам анализа ВСР.

Одно из ведущих мест в научной деятельности P. M. Баевского занимает развитие учения о здоровье. Используя опыт исследования космонавтов он разработал принципиально новый подход к оценке уровня здоровья, который получил название «донозологической диагностики» (этот новый термин вошёл в Большую Медицинскую Энциклопедию (1978). Теме исследований состояний, пограничных между нормой и патологией (донозологических состояний) он посвятил несколько монографий.

Под руководством Баевского создан ряд автоматизированных систем для массового обследования населения. В 1981-82гг. была разработана первая передвижная лаборатория для экспресс-оценки состояния здоровья «Автосае-82», в которой использовались аналоги бортовых систем медицинского контроля.

Р. И. Баевский является автором ряда патентов; например:
 Способ оценки риска развития донозологических, преморбидных и патологических состояний в длительном космическом полете (патент 2448644)
 Способ комплексной оценки функционального состояния организма при стрессовых воздействиях (патент 2510621)
 Способ оценки адаптационного риска в донозологической диагностики (патент 2586041)

Примечания

Литература

Публикации Р. М. Баевского

Книги

Статьи 

Кардиологи России
Выпускники Саратовского военно-медицинского института
Сотрудники ИМБП